Il singolare degli Internazionali d'Italia 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Venus Williams.

Venus Williams ha battuto in finale 6–4, 6–2 Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Hingis (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Venus Williams (campionessa)
 Mary Pierce (finale)
 Patty Schnyder (terzo turno)
 Serena Williams (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

  Anna Kurnikova (terzo turno)
  Amélie Mauresmo (semifinali)
  Dominique Van Roost (quarti di finale)
  Amanda Coetzer (secondo turno)
  Irina Spîrlea (terzo turno)
  Nataša Zvereva (primo turno)
  Conchita Martínez (terzo turno)
  Elena Lichovceva (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Internazionali d'Italia 1999